

Geografia
Botswana
 Broadhurst (Extension 16) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Extension 17) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Extension 18) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Extension 19) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Extension 25) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Extension 26) – località del sottodistretto di Gaborone City
 Broadhurst (Gabs North Ext 2) – località del sottodistretto di Gaborone City

Persone
George Broadhurst – commediografo e sceneggiatore britannico naturalizzato statunitense
James Broadhurst – rugbista a 15 neozelandese